Чемпионат Шотландии по футболу 2010/11 — 13-й сезон шотландской Премьер-лиги, высшего футбольного дивизиона Шотландии. Чемпион предыдущего футбольного года, глазговский клуб «Рейнджерс», защищал свой титул.

Жеребьёвка турнира состоялась 17 июня 2010 года. Чемпионат начался 14 августа 2010 года и закончился 15 мая 2011 года. Победителем соревнования в третий раз подряд и в 54-й раз за всю историю розыгрышей титула стал клуб «Рейнджерс», на одно очко опередивший в итоговой таблице своих главных оппонентов по «Old Firm» — «Селтик». Бронзовые медали завоевал эдинбургский коллектив «Харт оф Мидлотиан». Главным неудачником турнира стал клуб «Гамильтон Академикал», занявший последнее место по итогам чемпионата и, соответственно, вылетевший в Первый дивизион.

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в три круга. Во второй этап команды выходят с набранными очками и играют в один круг. Лучшие шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата. Остальные разыгрывают 7—12 места. Клуб, занявший последнее место, выбывает в Первый дивизион.

Повышенные и пониженные команды сезона 2009/10 
 Из Первого дивизиона в Премьер-лигу
 «Инвернесс Каледониан Тисл»

 Из Премьер-лиги в Первый дивизион
 «Фалкирк»

Итоговая турнирная таблица 

Источник: BBC Sport

Результаты матчей

1 — 22 туры 
Во время первых 22-х туров все команды играют со своими соперниками по два матча — дома и на выезде

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

23 — 33 туры 
23-33-е туры все команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая сторона определяется путём жеребьёвки

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

34 — 38 туры 
После 33-го тура команды разбиваются на две группы, разыгрывая 1 — 6 и 7 — 12 места, соответственно. Команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая страна определяется путём жеребьёвки

1 — 6 места

7 — 12 места 

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Бомбардиры 

 Источник: BBC Sport , SPL

Хет-трики

Посещаемость

Экипировка и титульные спонсоры клубов

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды 

 Источник: www.cbfootball.co.uk

Примечания

Ссылки 
 SPL official website

2010-2011
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2010 году
Спорт в Шотландии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011